Иванковцы (, ранее — Янковцы, ) — село, Малашевецкий сельский совет, Зборовский район, Тернопольская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6122685402. Население по переписи 2001 года составляло 410 человек.

Географическое положение 
Село Иванковцы находится на левом берегу реки Серет,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Кобзарёвка,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Малашевцы,
на противоположном берегу — село Чернихов.

История 
Вблизи села обнаружены археологические памятники эпохи среднего и позднего палеолита, черняховской культуры.

Первое письменное упоминание о селе относится к 1672 году.

В 1946 г. Указом ПВС УССР село Янковцы переименовано в Иванковцы.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Памятники 
 Церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы (1991), монумент Божьей Матери, установленной в 2001 году в честь годовщины независимости Украины.
 Установлен памятный знак в честь отмены барщины, сооружен памятник борцам за свободу Украины.

На кладбище есть могила советского воина Г. А. Кришталя, погибшего в 1939 году. На могиле — обелиск пирамидальной формы на прямоугольном постаменте.

Известные жители 
 Здесь в детстве часто бывал священномученик Аркадий (Остальский) (1889—1937), епископ Бежецкий
 Лановик, Богдан Дмитриевич — украинский историк

Примечания